Maksymin Trak – cesarz rzymski od 235 do 238
 Gaius Valerius Galerius Maximinus – cesarz rzymski od 308 do 313